Prnjavor Mali est un toponyme qui peut désigner :
Prnjavor Mali, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Prnjavor Mali, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie.

Voir aussi 
Prnjavor
Prnjavor Veliki